Ordet kabel har flere betydninger:

 Elektrisk kabel – to eller flere elektriske ledninger med eller uden ekstra isolationslag
 Søkabel - kabel lagt på havbunden for at overføre telekommunikation eller strøm
 Kabel-tv – tv-modtagelse gennem kabelnet
 Stålkabel – Stålwire
 Twisted pair – en almindelig type elektrisk kabel, hvor to ledninger er snoet om hinanden med henblik på at negére elektromagnetisk interferens
 Tændkabel – et strømkabel til højspænding, som i en benzinmotor leder strømmen fra strømfordeleren til tændrøret

Se også
 NKT Holding – Nordiske Kabel og Trådfabriker
 Kabelbakterie

Kabler